Pierre de la Croix ist der Name folgender Personen:

 Pierre de la Croix, französischer Komponist und Musiktheoretiker, siehe Petrus de Cruce 
 Pierre de la Croix (um 1660–1729), französischer Wasserbauingenieur, siehe Pierre La Croix